Puyravault kan syfta på:
 Puyravault, Charente-Maritime
 Puyravault, Vendée